Владимир Иванович Агеев (род. 2 апреля 1932 г., с. Большие Яльчики, Чувашская АССР) — советский чувашский живописец, график, народный художник Чувашской АССР.

В Союзе художников СССР с 1970 года.

Биография 
Владимир Агеев родился 2 апреля 1932 года в селе Большие Яльчики, Яльчикского района, Чувашской АССР. В 1956 году окончил Чебоксарское художественное училище, работал художником Чувашского книжного издательства, сотрудником сатирического журнала «Капкан».

Художественное творчество 
В своих основных работах живописец отражает историю чувашского народа, этапы его становления и развития. Значительное место в его творческой биографии занимают произведения на темы легенд и сказаний родного народа.

Награды и премии 
 Народный художник Чувашской АССР (1986)
 Заслуженный художник Чувашской АССР (1977)
 Государственная премия Чувашской АССР им. К. В. Иванова (1981)
 Знак Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре» (2003)
 Медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой»

Основные выставки 
Юбилейная персональная выставка «Суварские врата» (к 80-летию со дня рождения). Чувашский государственный художественный музей. 2 марта 2012 года.

Основные произведения

Живопись 
 Автопортрет с чувашскими поэтами. 1963.
 Е. Пугачев после переправы через Волгу близ села Сундырь 17 июля 1774 г. 1978.
 Базар в Яльчиках. 1979.
 Портрет жены. 1981.
 Битва у стен города Сувар. 1985—1989.
 Праздник купания (синсе). 1986.
 Думы о времени (Чувашские писатели). 1987—1988.
 К. В. Иванов на празднике хоровода низовых чуваш в 1912 г. Деревня Тӑхӑръял. — 1987 г.
 Народный поэт К. В. Иванов на празднике хоровода в 1912 году. 1988—1989.
 Встреча жениха с невестой. 2008.

Графика 
 Мудрецы. 1971. Бумага, перо, тушь.
 Падение с Пегаса. 1971. Бумага, перо, тушь.
 Хоровод. 1973. Бумага, автолитография.
 Похищение невесты. 1978. Бумага, акварель, тушь.

Оформление книг 
 Тимбай, Сантӑр. Вуник асамҫӑ. На чув. яз. — Шупашкар: Чӑваш кӗнеке издательстви, 1974. На 3-й стр. обл.: Двенадцать волшебников.
 Тимбай, Сандор. Двенадцать волшебников. — Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 1974.
 Чувашские легенды и сказки. Сост. Е. С. Сидорова. Пер. Семена Шуртакова. Чувашское книжное изд-во. Чебоксары, 1979.
 Мишши Юхма. Древние чувашские боги и герои. Издательство Чувашия, 1996

Литература 
 Трофимов, А. А. В. И. Агеев : Начало творческого пути. Мировоззрение // Чувашское искусство: Вопросы теории и истории. Чебоксары, 1996. Вып. 2.

Примечания

Ссылки 
 Агеев В. И. 80 ҫул тултарать
 Произведения В. И. Агеева в собрании Чувашского государственного художественного музея

Художники Чувашии
Народные художники Чувашской АССР
Художники СССР
Художники России
Члены Союза художников СССР
Выпускники Чебоксарского художественного училища